est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcaloïde
 anabasine, numéro CAS 
 nicotine, numéro CAS